Oasen kan syfta på

Oasen (ungdomsgård) – före detta ungdomsgård i Rågsved i södra Stockholm
Oasen - En dag måste nånting hända när allt slår in – punkplatta som en mängd punkband från Rågsved medverkar på
Oasen sim- och ishall – en ishall och en simhall i Kungälv

Se även
Oas (olika betydelser) – flera betydelser